Anne Takens (1938-2013), Nederlandse schrijfster 
 Floris Takens (1940-2010), Nederlands wiskundige
 Jacobus Rijsdijk Takens (1752-1804), Nederlands predikant
 René Takens (1954), Nederlands zakenman